Kyoto hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Kioto, ciudad de Japón.
 Prefectura de Kioto, en Japón.

Música 
 Kyoto, álbum de Tangerine Dream.
 Kyoto, álbum de Tyga.

Deportes 
 Kyoto Katsuki, deportista japonés que compitió en yudo.
 Kyoto Sanga FC, equipo de fútbol profesional japonés con sede en la ciudad de Kioto.

Otros 
 Kyoto shōgi, una variante del shōgi
 Kyoto Animation, estudio de animación ubicado en Uji en la prefectura de Kioto, Japón.
 Kyoto Broadcasting System, estación de radiodifusión comercial con sede en Kioto, Japón.
 Kyoto Express, buque portacontenedores de la clase Colombo Express operado por Hapag-Lloyd AG.
 Kyoto box, cocina solar inventada por el noruego afincado en Kenia Jon Bohmer.
 Kyoto cabinet, librería de rutinas para gestión de base de datos.

Véase también 
 Kioto (desambiguación)